Pusey ist der Familienname folgender Personen:

 Anne E. Pusey (* 1949), britisch-amerikanische Biologin
 Bernard Pusey (* 1931), britischer Radrennfahrer
 Chris Pusey (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler
 Corey Pusey (* 1979), kanadischer Naturbahnrodler
 Edward Bouverie Pusey (1800–1882), englischer Theologe
 Jacqueline Pusey (* 1959), jamaikanische Sprinterin
 Nathan M. Pusey (1907–2001), US-amerikanischer Pädagoge und Hochschullehrer
 Philip Pusey (1799–1855), englischer Politiker
 William Henry Mills Pusey (1826–1900), US-amerikanischer Politiker

Pusey ist der Name folgender Orte:

 Pusey, Frankreich
 Pusey (Oxfordshire), England